

Letteratura 
 Fade Away – romanzo di Harlan Coben del 1997

Musica 
 Fade Away – album dei Final del 2008
 Fade Away – EP di Matt Finish del 1981
 Fade Away – EP dei Best Coast del 2013
 Fade Away – singolo di Junior Byles del 1976
 Fade Away – singolo di Bruce Springsteen del 1981
 Fade Away – singolo di Che Fu del 2001
 Fade Away (Round & Round) – singolo di Don Diablo del 2004
 Fade Away – singolo degli Another Animal del 2008
 Fade Away – singolo di John McKeown del 2009
 Fade Away – singolo di Susanne Sundfør del 2014
 Fade Away – singolo di Logic del 2015
 Fade Away – singolo di Hannah Diamond del 2016
 Fade Away – singolo di Kim Petras del 2017
 Fade Away – singolo di Sam Feldt del 2017
 Fade Away – singolo di The Kid Laroi e Lil Tjay del 2020

Sport 
 Fade-away – tecnica di tiro della pallacanestro